Bilger est un patronyme germanique notamment porté par : 

Camille Bilger (1879-1947), syndicaliste alsacien et homme politique français.

Joseph Bilger (1905-1975), homme politique alsacien et syndicaliste paysan, et ses trois fils : 
François Bilger (1934-2010), économiste français.
Pierre Bilger (1940-2011), industriel et homme d'affaires français.
Philippe Bilger (né en 1943), magistrat et écrivain français.
 Maria Biljan-Bilger (1912-1997), sculptrice autrichienne.
Homonymie de patronyme germanique